Dentsply Sirona () é uma empresa de equipamentos dentários americana, sediada em Nova York.

Empresas listadas na NASDAQ